Suomi kan syfta på:

 Suomi – en republik i norra Europa, se Finland
 Suomi (maskinpistol) – en finländsk maskinpistol som användes under andra världskriget
 Suomi (musikalbum) –  Bricks debutalbum från 1996
 Suomi Jazz Orkesteri – en orkester grundad av bröderna Hannes och Robert Konno 1927
 S/S Suomi – ett finländskt ångdrivet passagerarfartyg byggt 1906
  – ett livförsäkringsbolag verksamt 1890–2017
 Suomi-Filmi – ett finländskt filmproduktionsbolag

Personer
 Verner E. Suomi (1915–1995), en finländsk-amerikansk meteorolog